Maarten Bauwens (ou Bouwens), dit Rythovius (1511-1583), évêque d'Ypres.
 Liévin Bauwens (1769-1822), industriel français originaire de Gand.
 Albert Bauwens (1861-1950), homme politique belge.
 Peco Bauwens (1886-1963), footballeur allemand.
 René Bauwens (1894-1959), nageur et joueur de water-polo belge
 Claude Bauwens, poète belge né en 1939.
 Michel Bauwens, théoricien belge du pair à pair né en 1958.
 Charles Bauwens (dates inconnues), footballeur belge.

Voir aussi
Maison Bauwens, immeuble résidentiel classé de style Art nouveau situé à Verviers (Belgique).

Patronyme flamand